Koukoum peut désigner :
 Koukoum, un village de la commune de Makak au Cameroun
 Koukoum, un village de la commune de Ndom au Cameroun

Homonymie de localités